Алекса́ндр Перо́в:
 Перов, Александр Валентинович (1975—2004) — майор, Герой Российской Федерации, погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане.
 Перов, Александр Владимирович (род. 1978) — российский футболист.
 Перов, Александр Иванович (род. 1951) — советский и российский учёный в области радиотехники, радионавигации и радиосвязи.
 Перов, Александр Леонидович (род. 1957) — советский и русский журналист, издатель, медиаменеджер, колумнист.
 Перов, Александр Николаевич (род. 1955) — советский трековый велогонщик.